Koslau ist ein deutscher Ortsname:

 Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kozłowo (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
 Koslau, 1937 bis 1945 Kiesgrund, Kreis Breslau, Schlesien, seit 1945: Kozłów (Kąty Wrocławskie), Powiat Wrocławskie, Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Gemeinde Kozlov u Křižanova in Tschechien
 Gemeinde Kozlov u Velkého Újezdu in Tschechien

Siehe auch: Groß Koslau, Klein Koslau